Фонтанар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Гвадалахара. Занимает площадь 15,36 км². Население — 2156 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары